Al-Buwajda (Damaszek)
 Al-Buwajda (Hama)